Madame X ou Madam X pode se referir a: 

 Retrato de Madame X, um retrato de 1884 de Virginie Amélie Avegno Gautreau por John Singer Sargent
 Madame X, álbum de estúdio de Madonna
 Madame X Tour, turnê de Madonna

Filmes 
 Madame X (1916), mudo, com Dorothy Donnelly
 Madame X (1929), com Ruth Chatterton
 Madame X (2021), documentário sobre a turnê Madame X Tour de Madonna

Desambiguação